Eerste Slag bij Bedriacum
 Tweede Slag bij Bedriacum